Franciaország közigazgatásában a megye (franciául département) a nemzeti alatti három közigazgatási szint egyike a régió és a község között. 96 megye van Franciaország európai területén és 5 a tengerentúlon.

Franciaország megyéit választott képviselő tanács (conseil général) vezeti.

A megyéket 1791-ben az ancien régime tartományainak lecserélésére hozták létre a nemzeti egység erősítése érdekében. A régiókkal ellentétben szinte mindegyiket folyókról, hegyekről, ill. partokról nevezték el.

A francia forradalom előtt Franciaország fokozatosan növekedett független területek elfoglalásával. Az ancien régime vége felé tartományokká szervezték. A Forradalom ideje alatt ezeket feloszlatták részben a nemesek gyengítése érdekében.

A modern megyéket 1790. március 4-én hozta létre az Alkotmányozó Nemzetgyűlés a tartományok egy szerinte racionálisabb struktúrával való váltására. A megyehatárokat tudatosan úgy alakították ki, hogy Franciaország történelmi régióinak gyengítésével eltüntessék a kulturális különbségeket és egy homogénebb társadalmat építsenek. A másik cél az volt, hogy a megye bármely települése a megye fővárosától egy napnyi lovaglással elérhető legyen. Biztonsági okból volt fontos, hogy az ország egész területe szoros irányítás alá kerüljön.

További információk

 
Franciaország közigazgatása
Közigazgatási listák (Európa)